Phillipsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Phillipsville (Alabama)
 Phillipsville (Kalifornien)
 Phillipsville (Michigan)
 Phillipsville (Pennsylvania)